Multiplexação de Circuito Virtual, do inglês Virtual Circuit Multiplexing (VC-MUX), é um dos dois (o outro é o encapsulamento LLC) mecanismos para identificação do protocolo transportado em frames ATM Adaptation Layer 5 (AAL5) especificado pela RFC 2684, Encapsulamento Multiprotocolo sobre ATM.

Com a multiplexação de circuito virtual, os hospedeiros comunicantes entram em acordo no protocolo de nível mais alto para um determinado circuito. Isto possui a vantagem de não ser necessária informação adicional em um pacote, o que minimiza a sobrecarga.

Normas da internet